Aldeanueva de la Vera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldeanueva de la Vera (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Aldeanueva de la Vera (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar